Чемпіонат Польщі з футболу 1939 проводився по 1 вересня 1939 року. У змаганні брали участь десять команд. Чемпіон Польщі не був завершений через початок Другої світової війни.  Найкращим бомбардиром турніру став гравець команди «Рух» (Хожув) — Ернест Вілімовський, який забив 25 голів у ворота суперників.

Підсумкова таблиця 

 М — місце; І — ігри; В — виграші; Н — нічиї; П — поразки; М — кількість забитих та пропущених голів; О — набрані очки
 З ліги мав вибути один клуб, йому на зміну увійшли б три клуби, що здобули wt право в плей-оф: «Шльонськ» (Свентохловіце), «Юнак» (Дрогобич) та «Смігли» (Вільно).

Найкращі бомбардири 
 25 — Ернест Вілімовський («Рух»)
 16 — Зенон Пеньонжек («Полонія»)
 12 —  («Вісла»)

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1939 у Польщі
1939
Польща